Labour Party (Parti travailliste) est le nom de l'un des deux partis politiques des îles Britanniques: Labour party et Conservative Party :
 Labour, souvent appelé New Labour ;
 Labour, The Irish Labour Party.

Ce parti est considéré comme d'orientation politique centre-gauche.

C'est également le nom d'autres partis travaillistes anglophones ou d'influence anglophone (Israël) comme le Jamaica Labour Party.

Voir aussi